La Norgesmesterskapet G19 2013 di calcio è stata la 61ª edizione del torneo. È iniziata il 13 aprile ed è terminata il 26 ottobre 2013. Il successo finale è andato al Fyllingsdalen, che ha vinto per 3-2 la finale contro il Rosenborg, conquistando così la coppa per la prima volta nella sua storia.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 aprile 2013

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 maggio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 maggio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 maggio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 maggio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 maggio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 maggio 2013

Terzo turno

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 maggio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 giugno 2013

Quarto turno

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 agosto 2013

Quarti di finale

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 settembre 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 settembre 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 settembre 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 settembre 2013

Semifinali

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 settembre 2013

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2013
Edizioni della Norgesmesterskapet G19